Vecchia università di Lovanio (1425-1797)
 Università statale di Lovanio (1817-1835)
 Università Cattolica di Lovanio (dal 1835 in avanti)